Brocklehurst ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Brocklehurst (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler

 Philip Brocklehurst (1887–1975), britischer Polarforscher

Siehe auch:
 Brocklehurst Ridge, ein Gebirgskamm im ostantarktischen Mac-Robertson-Land
 Mount Brocklehurst, ein Berg im ostantarktischen Viktorialand